Feröeri labdarúgó-bajnokság (első osztály) neve 1976-2004 között
 Feröeri labdarúgó-bajnokság (másodosztály) neve 2005 óta
 Feröeri női labdarúgó-bajnokság (első osztály)